Eschenberg ist Name oder Namensbestandteil von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe)

in Deutschland:
 Eschenberg (Kirchdorf im Wald) (1042 m), nahe Kirchdorf im Wald im Bayerischen Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Eschenberg (726,0 m), Ausläufer der Nordhelle nahe Niedersfeld im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Eschenberg oder Eschenburg (589,0 m), bei Nanzenbach im Gladenbacher Bergland, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Eschenberg (Hoppecke) (557,3 m), bei Hoppecke in den Briloner Höhen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Eschenberg (Eppe) (535 m), südöstlich von Eppe, Stadt Korbach, Kreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Großer Eschenberg (ca. 464 m), bei Biedenkopf, im Ostsauerländer Gebirgsrand, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Eschenberg (Bremke) (403,9 m), bei Bremke im Reinhäuser Wald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

in der Schweiz:
 Eschenberg (Winterthur) (591 m), Erhebung nahe Winterthur, Kanton Zürich

Eschenberg steht auch für:
 Eschenberg-Eisenberg-Rücken (Nr. 332.50), Naturraum im Ostsauerländer Gebirgsrand in Hessen und Nordrhein-Westfalen
 Eschenberg (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 (96206) Eschenberg, Asteroid des Hauptgürtels
 Sternwarte Eschenberg, auf dem Eschenberg (Halblech), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Skigebiet Eschenberg, auf dem Eschenberg nahe Niedersfeld im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Eschenbergturm, Aussichtsturm auf dem Eschenberg (Winterthur), Kanton Zürich

Siehe auch:
 Eschberg
 Eschenbergen
 Eschenburg